Locarno – comune svizzero del Canton Ticino
 Locarno  – frazione del comune italiano di Varallo, in provincia di Vercelli
 Football Club Locarno – società di calcio svizzera
 1937 Locarno – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
Locarni